У квалификацијама за Светско првенство у фудбалу 1986. се 33 европских репрезентација борило за 13 места на првенству које се одржало у Мексику. Репрезентација Италије се директно квалификовала на првенство као бранилац титуле. Квалификације су почеле 2. маја 1984. године а завршиле се 4. децембра 1985.

Систем такмичења 
У првом кругу репрезентације су постављене у три групе од четири екипа и четири од пет екипа. Победници и четири најбољих другопласираних из група се директно квалификују за светско првенство. Другопласирани из групе 1 и 5 иду у додатни бараж, док другопласирани из групе 7 иде у интерконтинентални бараж против репрезентације из Океаније. Бодови који те репрезентације у првом кругу освоје у утакмицама са репрезентацијама које ће завршити на последњем месту у групама се неће узимати у обзир при рангирању најбољих осам дугопласираних (ово не важи за репрезентације из групе која се буде састојала од шест екипа).

Уколико две репрезентације имају једнак број бодова, поредак се одређује:
 Гол-разликом из свих утакмица у групи
 Већим бројем постигнутих голова у групи
 Већим бројем бодова из међусобних утакмица
 Гол-разликом из међусобних утакмица
 Већим бројем постигнутих голова у међусобним утакмицама
 Извлачењем или разигравањем (уколико га одобри ФИФА)

Жреб 
Жреб је одржан 7. децембра 1983.

Резиме

Квалификоване репрезентације 

 Напомене:
 <div id="1">1 Подебљана година означава првака у тој години
 <div id="2">2 Коса година означава домаћина у тој години

Први круг

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Бараж

Резултат баража

Интерконтинентални бараж УЕФА/ОФК

Види још 
 Квалификације за Светско првенство у фудбалу 1986.
 Светско првенство у фудбалу 1986.

Референце

Спољашње везе 
 Европске квалификације  
 Распоред и резултати

Чланци на ијекавици
УЕФА
1986
Сезона 1985/86. у УЕФА такмичењима